De Viaplay Nordic Darts Masters 2023 was het tweede evenement van de World Series of Darts 2023. Het toernooi werd gehouden van 20 tot en met 21 januari in Kopenhagen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte zeven van de acht topspelers bekend op 2 januari 2023. Op 4 januari 2023 werd Jonny Clayton toegevoegd.

De Nordic-deelnemers waren drie PDC Tour Card-houders (Madars Razma, Darius Labanauskas en Vladimir Andersen), de recente vertegenwoordiger op het PDC World Darts Championship 2023 Daniel Larsson en vier genodigde spelers uit de regio.

Schema

Darts in 2023
Dartswedstrijd in Denemarken
Sportevenement in Kopenhagen